Владимир Ильич Кулинский (родился 15 февраля 1932 года, Харьков) — доктор медицинских наук (1971), профессор (1972), заведующий кафедрой биохимии Красноярского государственного медицинского института (1971-1989), кафедрой биохимии Иркутского государственного медицинского университета (1989-2010), действительный член Академии наук высшей школы и New York Academy of Sciences, Соросовский профессор, государственный научный стипендиат. Мечтал стать нобелевским лауреатом.

Биография 
Родился в семье служащих. Его отец — Илья Наумович с головой был погружен в работу, зато матери — Евгении Алексеевне чаще удавалось беседовать с сыном и дочерью, всячески поддерживая в них живой интерес к знаниям. В 1949 г. поступил на лечебный факультет Харьковского медицинского института, после окончания которого, стал аспирантом, ассистентом, а затем доцентом кафедры рентгенологии и радиологии Украинского института усовершенствования врачей, проработав в нем с 1955 по 1971 год. Под руководством члена-корреспондента АН Украины А. М. Утевского в 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Изменения обмена катехоламинов при острой лучевой болезни в эксперименте». Это было в самом начале изучения механизмов радиационного поражения живого организма. Результаты продолженных в избранном направлении исследований легли в основу докторской диссертации на тему: «Обмен биогенных аминов у облученных животных и механизмы радиозащитного эффекта», которую успешно защитил в 1971 г. в Ученом Совете Отделения медико-биологических наук АМН СССР. В 1972 г. В. И. Кулинскому присвоено ученое звание профессора. С 1971 по 1989 год он руководил кафедрой биохимии Красноярского государственного медицинского института, а с 1989 по 2010 год — заведовал кафедрой биохимии Иркутского государственного медицинского университета.

Профессор В. И. Кулинский читал курсы общей и клинической биохимии для студентов, врачей-интернов и клинических ординаторов, а также курс медицинской статистики для соискателей учёных степеней. Совместно с кафедрой иностранных языков он проводил студенческие конференции по биохимии на английском языке. На этих конференциях студентами сделаны десятки научных сообщений.

Профессор В. И. Кулинский — автор 547 научных публикаций, из них 250 — в центральных и зарубежных журналах и 6 монографий; докладчик на 20 международных форумах. Работы В. И. Кулинского получили признание в мировой литературе, вошли в базу данных PubMed (158 статей с 1966 г.) и цитируются в Science Citation Index (более 170 ссылок с 1980 г.), он создатель ежегодно обновляющегося оригинального учебного пособия «Лекционные таблицы по биохимии», а также 15 учебно-методических разработок по проблемам биохимии.

В. И. Кулинским создано новое научное направление, посвящённое выяснению биологической роли катехоламинов, их регуляторной функции, выявлению рецепторных механизмов защиты от облучения, охлаждения, гипоксии, ишемии головного мозга, обнаружению сдвигов глутатиона при ряде заболеваний. Им выдвинуты и разработаны концепции о рецепторных протекторах, обязательности регуляции биологических процессов гормонами и сигнал-трансдукторными системами, толерантной стратегии млекопитающих.

Среди его учеников — 4 доктора и 41 кандидат наук. Уникальным является факт представления к защите кандидатской диссертации студенткой последнего курса лечебного факультета до сдачи выпускных экзаменов (успешная защита состоялась сразу после получения соискательницей диплома о высшем медицинском образовании).

Профессор отмечен дипломами Минздрава РФ в конкурсе за 2 и 3 места по медико-биологическим наукам, знаками «Отличник высшей школы» и «Изобретатель СССР», медалью «За заслуги перед высшей школой». Получал ряд отечественных и зарубежных грантов. Действительный член АН высшей школы и New York Academy Science, Соросовский профессор, государственный научный стипендиат. Член специализированного Ученого Совета ИГМУ по специальности 14.00.07 — гигиена, общевузовский руководитель аспирантуры, председатель проблемной комиссии по биохимии, биофизике и фармакологии.

Биография В. И. Кулинского опубликована в ряде специальных справочников: «Who is who in the World», USA, 1999—2001; «2000 Outstanding Scientists of the 20th Century, Cambridge, 1999»; «Известные русские», Москва, 1999; «Кулинский В. И. Биобиблиографический указатель», Иркутск, 2002; «Учёные России», Москва, 2007. Кембриджским биографическим центром В. И. Кулинский назван «Международным научным человеком года» (2000—2001), «Человек года г. Иркутска» (2002).

За время работы в Иркутском государственном медицинском университете Владимир Ильич всесторонне способствовал значительному повышению престижа и значимости кафедры биохимии (совершенствование учебного процесса, выполнение научных исследований, как в комплексе с другими коллективами университета, так и непосредственно сотрудниками кафедры). По уровню выполняемых научных работ и организации педагогического процесса кафедра биохимии ИГМУ входит в число ведущих аналогичных коллективов страны. В 2006 году при активном участии В. И. Кулинского в Иркутском государственном медицинском университете была начата подготовка студентов по специальности «врач-биохимик».

В. И. Кулинский возглавлял команду шахматистов ИГМУ на межвузовских соревнованиях.

Основные печатные работы 
 Kulinsky V., Kolesnichenko L.S. Extrinsic Regulation of Metabolic and Energetic Mitochondrial Functions. // Focus on Signal Transduction Research. / Ed. G. McApple. — NY: Nova Science Publishers, Inc., 2007.

Библиография 

 Кулинский Владимир Ильич. // Известные русские. — М., 1999.
 Иркутский государственный медицинский университет (1919—1999)./ Состав. А. Г. Шантуров, Г. М. Гайдаров. Под ред. А. Г. Шантурова. — Иркутск, 1999. — 375 с.
 Иркутский государственный медицинский университет. / Состав. А. Г. Шантуров, Г. М. Гайдаров. Под ред. И.В. Малов. - Иркутск, 2009. - 548 с.
 Кулинский В. И. Биобиблиографический указатель. — Иркутск, 2002.
 Кулинский Владимир Ильич (к 75-летию со дня рождения). // Сибирский медицинский журнал. — 2007. — № 1. — С. 111—112.
 Кулинский Владимир Ильич. // Учёные России. — Т.1. — М.: Академия Естествознания, 2007. — С. 491. [www.famous-scientists.ru/855/]
 Шантуров А. Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров, докторов наук ИГМУ (1920—1995). — Иркутск: ИГМУ, 1995. — 278 с.
 2000 Outstanding Scientists of the 20th Centure. — Cambridge, 1999.
 Who is who in the World. — USA, 1999—2001.

Выпускники Харьковского национального медицинского университета
Преподаватели Иркутского медицинского университета